Българският език в Турция е майчин за около 6800 души (според оценки на Joshua Project). Според преброяването на населението през 1965 г. той е майчин за 4088 души (или 0.013 % от населението на страната). Заедно с определилите за свой роден език помашки на преброяването е 27 226 души.

До немалка степен езикът се владее от помаците в Източна Тракия, чийто брой се оценява между 270 000 и 600 000 души. До някаква степен български език владеят емигриралите от България турци и помаци, чиито потомци са между 326 000 и 480 817 души.

Численост и дял 
Численост и дял на жителите с майчин език български, според преброяванията на населението през годините:

Вилаети 
Численост и дял на жителите с майчин език български, според преброяването на населението през 1927 г., по вилаети (подредени по азбучен ред):

Преподаване 
Български език се изучава в:

 „Катедра по български език и литература“ към Анкарския университет (от 1991 година)
 „Катедра по български език и литература“ към Истанбулския университет (от 2008 година) – За три години съществуване в нея няма нито студенти, нито преподаватели.

Медии 
Радио Анкара излъчва програми на български език от 1940 година.

Вижте също 
 Население на Турция
 Българи в Турция

Източници